Hebler ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Hebler (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Carl Hebler (1821–1898), Schweizer Philosoph
 Gottlieb Hebler (1817–1875), Schweizer Architekt
 Herman Hebler (1911–2007), norwegischer Grafiker
 Makarios Hebler (1950–2017), deutscher Benediktinerabt
 Matthias Hebler († 1571), lutherischer Theologe
 Ruth Hebler (* 1973), deutsche Cartoonistin
 Willi Hebler, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Haebler